На краю () — французская криминальная драма 1962 года, режиссёр Клод Бернар-Обер
 На краю () — американский телесериал 1987 года, режиссёр Роберт Батлер
 На краю () — американская драма 1989 года, режиссёр Джон Пасквин
 На краю () — американская драма 1989 года, режиссёр Николас Казан
 На краю () — британский короткометражный фильм ужасов 1999 года, режиссёр Фрейзер Ли
 На краю () — ирландская драма 2001 года, режиссёр Джон Карни
 На краю () — американская мелодрама 2001 года, режиссёр Карл Словин
 На краю () — американская драма 2003 года, режиссёр Крис Эйр
 На краю () — американский триллер 2014 года, режиссёр Мэтт Шекман
 На краю — российский документальный фильм 2014 года, режиссёр Анна Шишова
 На краю — российский телесериал 2018 года, режиссёр Евгений Лаврентьев